La Copa del Món de Pitch and Putt disputada l'any 2012 al camp de Royal Meath (Irlanda) va ser organitzada per la Federació Irlandesa de Pitch and Putt, sota les directrius de la Federació Internacional de Pitch and Putt (FIPPA), i va comptar amb la participació d'11 seleccións nacionals.

La campiona va ser la selecció irlandesa en derrotar els australians a la final. La tercera posició la va ocupar la selecció neerlandesa en véncer a la noruega. Aquesta edició de la Copa del Món va comprar amb el debut de la selecció de Galícia.

Ronda de qualificació

Segona fase 
Llocs 9-11

Quadre pel títol

Classificació final

Vegeu també 
 Copa del món de Pitch and Putt
 Federació Internacional de Pitch and Putt

Referències 

 2012 WC Results

Enllaços externs 
 Federation of International Pitch and Putt Associations

Competicions de pitch-and-putt
Competicions esportives del 2012
Competicions esportives a la República d'Irlanda